Visible Panty Line steht für:
 Sichtbare Sliplinie (engl. Visible Panty Line)
 Visible Panty Line, Buch von Gretel Killeen (1998) 
 Visible Panty Line, amerikanische Modemarke von Kikka Hanazawa